Джон Ньюкомб був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його переміг Росс Кейс.

У фіналі Джиммі Коннорс здолав Філа Дента з рахунком 7–6, 6–4, 4–6, 6–3.

Бйорн Борг змагався на Відкритому чемпіонаті Австралії єдиний раз у своїй кар'єрі. Він поступився Денту в третьому колі.

Формат був такий самий, як і попереднього року, матчі першого кола щонайбільше з трьох сетів, решта турніру - з п'яти.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Джиммі Коннорс — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Джон Ньюкомб, (чвертьфінал)
  Джиммі Коннорс, (переможець)
  Джон Александер, (півфінал)
  Бйорн Борг, (3-тє коло)
  Карл Майлер, (2-ге коло)
  Колін Діблі, (чвертьфінал)
  Онні Парун, (3-тє коло)
  Росс Кейс, (півфінал)
  Філ Дент, (фінал)
  Дік Крілі, (3-тє коло)
  Джефф Мастерз, (1-ше коло)
  Аллан  Стоун, (3-тє коло)
  Боб Гілтінен, (чвертьфінал)
  Беррі Філліпс-Мур, (3-тє коло)
  Боб Кармайкл, (1-ше коло)
  Джон Купер, (1-ше коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1974 Australian Open Men's Singles draw
 ITF tournament details 

1974 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу